El Torneig de Sant Petersburg 2019, també anomenat St. Petersburg Ladies Trophy 2019, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premiers Tournaments del circuit WTA. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 28 de gener i el 5 de febrer de 2019 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
WTA Tour 2019